

Persone 
 Andreas Kirchner – bobbista tedesco
 Corporal Kirchner, pseudonimo di Michael Penzel – wrestler statunitense
 Cristina Fernández de Kirchner – donna politica argentina, moglie di Nestor Kirchner
 Ernst Ludwig Kirchner – pittore, scultore e incisore tedesco
 Friedrich Kirchner – generale tedesco
 Johann Christian Kirchner – scultore tedesco 
 Johannes Kirchner – filologo classico ed epigrafista tedesco
 Karl Kirchner – pedagogista e latinista tedesco
 Leon Kirchner – compositore statunitense
 Mark Kirchner – allenatore di biathlon ed ex sciatore nordico tedesco
 Máximo Kirchner– politico argentino, figlio di Néstor
 Néstor Carlos Kirchner – politico argentino
 Oskar von Kirchner – botanico tedesco
 Theodor Kirchner – pianista e compositore tedesco
 Zane Kirchner – rugbista a 15 sudafricano

Altro 
 16441 Kirchner – asteroide del sistema solare